Johan Jakobsson kan syfta på:

Johan Jakobsson (handbollsspelare)
Johan Jakobsson (liberal)
Johan Jakobsson (bergsingenjör)